

Biologia
Pineta – Territorio boschivo composto prevalentemente (o totalmente) da alberi di pino
Pineta San Vitale, e *Pineta di Classe nel comune di Ravenna
Pineta di Cervia, in comune di Cervia provincia di Ravenna
Pineta Granducale, in comune di Grosseto
Pineta di Paestum, in provincia di Salerno
Pineta Sacchetti, a Roma tra Aurelio, Trionfale e Primavalle
Pineta di San Rossore, in comune di Pisa
Pineta del Tombolo, tra Grosseto e Castiglion della Pescaia

Geografia
Lignano Pineta – Quartiere di Lignano Sabbiadoro (UD)
Pineta – Frazione di Arenzano (GE)
Pineta (Steinmannwald in tedesco) – Frazione di Laives (BZ)
Pinetamare (o Pineta Mare) – Toponimo co-ufficiale del Villaggio Coppola, frazione di Castel Volturno (CE)
Pineta Riviera – Frazione di Mondragone (CE)

Altro
Roma Pineta Sacchetti – Stazione ferroviaria di Roma,  chiusa nel 2001 (Linea FS Roma-Viterbo)
Pineta – Località immaginaria, situata tra le città di Pisa e Livorno, nella quale sono ambientati i romanzi della serie I romanzi del BarLume nonché la serie televisiva I delitti del BarLume, a tali romanzi ispirata